Hendrik XXIV van Schwarzburg-Sondershausen (1388-1444)
 Hendrik XXIV van Reuss-Köstritz (1681-1748)
 Hendrik XXIV van Reuss-Ebersdorf (1724-1779), graaf van Reuss-Ebersdorf (1747-1779)
 Hendrik XXIV Reuss van Köstritz (1855-1910), componist
 Hendrik XXIV Reuß oudere linie (1878-1927), vorst van Reuss oudere linie (1902-1918)